Las Higueras lijas (Sandpaper Figs) son así llamadas por sus hojas, las cuales son ásperas y recuerdan la textura de la lija. El nombre común se puede referir a algunas especies:

 Ficus coronata
 Ficus coronulata
 Ficus fraseri
 Ficus opposita
 Ficus scobina

Ficus
Flora de Australia